Plaatsen in de Verenigde Staten
Dawson (Georgia)
Dawson (Illinois)
Dawson (Iowa)
Dawson (Minnesota)
Dawson (Nebraska)
Dawson (New Mexico)
Dawson (North Dakota)
Dawson (Pennsylvania)
Dawson (Texas)
Dawsonville (Georgia)
Dawson Springs (Kentucky)

 Counties in de Verenigde Staten
Dawson County (doorverwijspagina)

Canada
Dawson City, een goudzoekersstad in Canada (Yukon Territory)

Chili
Dawson-eiland, een Chileens eiland

Personen
Anna Dawson, een Britse actrice
John William Dawson, een Canadese geoloog
Kathleen Dawson, een Britse zwemster
Michael Dawson, een Engelse voetballer
Peter Dawson, een Australische wielrenner
Rosario Dawson, een Amerikaanse actrice
Roxann Dawson, een Amerikaanse actrice
Shane Dawson, een Amerikaanse acteur en zanger